Friedrich Weber kan syfta på bland andra:

* Friedrich Weber (1781–1823), tysk entomolog, botaniker och medicinare 
 Friedrich Weber (1813–1882), schweizisk kopparstickare
 Friedrich Weber (1892–1955), tysk veterinär och Reichstierärzteführer
 Friedrich Weber (född 1949), tysk evangelisk teolog
 Friedrich Albrecht Weber (1825–1901), tysk orientalist 
 Friedrich August Weber (1753–1806), tysk läkare, skriftställare och kompositör
 Friedrich Benedict Weber (1774–1848), tysk nationalekonom
 Friedrich Christian Weber (död omkring 1739), hannoveransk diplomat
 Friedrich Dionys Weber (1766–1842), böhmisk kompositör och musikpedagog
 Friedrich Wilhelm Weber (1813–1894), tysk epiker